Espérance (Frans-Guyana), een inheems dorp in Frans-Guyana
 Espérance (voetbalclub), een voetbalclub in Nieuwerkerk aan den IJssel
 Espérance Sportive de Tunis, een voetbalclub in Tunesië